Aster, az évelő őszirózsa nemzetség latin neve
Aster amellus, a csillagőszirózsa latin neve
Aster tripolium, a pozsgás őszirózsa latin neve

Aster, francia-olasz fejlesztésű föld-levegő rakéta
M915 Aster, belga aknászhajó
1218 Aster, a kisbolygóövben található aszteroida